Vadstena (gemeente), een Zweedse gemeente in Östergötland, provincie Östergötlands län
Vadstena (stad), hoofdstad van de gemeente Vadstena